Biologia:
 Aligot vesper (Pernis apivorus), ocell de l'ordre dels falconiformes
 Peix pilot (Naucrates ductor), peix teleosti de la família dels caràngids
 Transport:
 Pilot d'aviació
 Pilot de proves
 Pilot de guerra
 Pilot de curses
 Pilot automàtic
 Pilot (nàutica), persona que mena una embarcació a les ordres del capità
 Pràctic, pilot temporani que mena embarcacions en determinades aigües perilloses
 Astronauta, viatjant de l'espai exterior
 Televisió:
 Episodi pilot, primer episodi de la majoria de les sèries 
 Pilot (Glee), episodi pilot de la sèrie de televisió Glee
 Pilot (Lost), doble capítol corresponent al primer i segon episodi de la primera temporada de Lost
 Pilot (The X-Files), episodi pilot de la sèrie de televisió The X-Files
 Pilot (Prison Break), episodi pilot de la sèrie de televisió Prison Break
 Organitzacions:
 Pilot (grup de música), grup musical que es va formar el 1973 a Edimburg (Escòcia)
 Pilot Corporation, empresa multinacional estilogràfica
 Altres:
 Pilot (ciclisme), conjunt més nombrós de ciclistes durant una cursa, que esdevé el nucli tàctic al voltant del qual es desenvolupen les accions i les situacions de la prova
 Planta pilot, planta de processos a escala reduïda
 Pilot Cosmonauta de la Unió Soviètica, insígnia soviètica
 Honda Pilot, automòbil tot terreny del fabricant japonès Honda Motor Company
 Palm Pilot, generació d'organitzadors personals (ordinadors de butxaca)
 Time Pilot, videojoc arcade publicat per Konami el 1982 
 Banjo - Pilot, videojoc de carreres de pilots per Game Boy Advance